Carolina de Orange-Nassau-Dietz (28 de febrero de 1743, Leeuwarden - 6 de mayo de 1787, Kirchheimbolanden) fue la hija mayor sobreviviente del príncipe Guillermo IV de Orange-Nassau y de la princesa Ana de Hannover, Princesa Real de Gran Bretaña. Sus abuelos maternos eran el rey Jorge II de Gran Bretaña y la reina Carolina (por quién fue nombrada).

Primeros años
En 1747, se declaró que las mujeres podían heredar el cargo de estadista, convirtiendo así a la joven princesa Carolina en presunta heredera de su padre. Sin embargo, en 1748 nació un heredero, Guillermo, desplazándola así y colocándola en segundo lugar en la fila del puesto.

Fue descrita como una mujer inteligente y brillante que cantaba y tocaba el piano. En 1765 durante su breve regencia, el joven Mozart le toco en La Haya y le dedicó seis sonatas para piano (KV 26–31). Mozart la visitó nuevamente un año después y en 1778, pasó una semana en una gira de conciertos en la residencia Kirchheimbolanden en Nassau-Weilburg.

Regencia 

El padre de la princesa Carolina murió en 1751, cuando ella tenía ocho años de edad, y su hermano Guillermo, que tenía que ser el heredero, sólo tenía tres. Entonces, su madre asumió la regencia, pero murió en 1759, de forma que se nombró como regente a su abuela paterna, la landgravina María Luisa de Hesse-Kassel, que murió en 1765. Dado que el hermano de Carolina, Guillermo V, tenía por entonces diecisiete años, pero aún no era lo suficientemente mayor para gobernar, por lo que esta fue nombrada princesa regente hasta 1766, en que el príncipe Guillermo cumplió los dieciocho años y accedió al trono.

Matrimonio y descendencia 

Su matrimonio con su primo lejano, el príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg se discutió en 1758, pero debido a su posición como heredera después de su hermano, el gobierno y su abuelo el rey Jorge II retrasaron su matrimonio. El 5 de marzo de 1760, Carolina finalmente se casó en La Haya con Carlos Cristián. Debido a su posición como heredera de su hermano, la pareja vivía en La Haya dónde hicieron construir un palacio y su esposo fue nombrado coronel del ejército holandés.

El matrimonio tuvo quince hijos, de los cuales dos fueron enterrados en el Nieuwe Kerk (Delft):

 Jorge Guillermo Bélgica de Nassau-Weilburg (La Haya, 18 de diciembre de 1760 - Huis Honselaarsdijk, 27 de mayo de 1762).
 Guillermo Luis Carlos Flemando de Nassau-Weilburg (La Haya, 12 de diciembre de 1761 - Kirchheim, 16 de abril de 1770).
 Augusta María Carolina de Nassau-Weilburg (La Haya, 5 de febrero de 1764 - Weilburg, 25 de enero de 1802), no se casó ni tuvo descendencia, fue monja en la Abadía de Quedlinburg cerca de Herford.
 Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg (La Haya, 28 de septiembre de 1765 - Greiz, 10 de octubre de 1837), casada en Kirchheim el 9 de enero de 1786 con Enrique XIII de Reuss-Greiz, con descendencia.
 Hija nacida muerta (21 de octubre de 1767).
 Federico Guillermo, Duque de Nassau (La Haya, 25 de octubre de 1768 - Weilburg, 9 de enero de 1816), casado con Luisa Isabel, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg, con descendencia.
 Carolina Luisa de Nassau-Weilburg (Kirchheim, 14 de febrero de 1770 - Wiesbaden, 8 de julio de 1828), casada en Kirchheim el 4 de septiembre de 1787 con Carlos Luis de Wied (Dierdorf, 9 de septiembre de 1763 - Dierdorf, 9 de marzo de 1824), sin descendencia.
 Carlos Luis de Nassau-Weilburg (Kirchheim, 19 de julio - Kirchheim, 27 de julio de 1772).
 Carlos Federico Guillermo de Nassau-Weilburg (Kirchheim, 1 de mayo de 1775 - Weilburg, 11 de mayo de 1807), soltero y sin descendencia.
 Amelia de Nassau-Weilburg (Kirchheim, 7 de agosto de 1776 - Schaumburg, 19 de febrero de 1841), casada en primer lugar en Weilburg el 29 de octubre de 1793 con el príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y en segundas nupcias en Schaumburg el 15 de febrero de 1813, con Federico de Stein-Liebenstein zu Barchfeld, con descendencia del primer matrimonio.
 Enriqueta de Nassau-Weilburg (22 de abril de 1780 - 2 de enero de 1857), casada con el duque Luis de Wurtemberg, segundo hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg, con descendencia.
 Carlos de Nassau-Weilburg (1784, muerto al poco de nacer).
 Tres hijos más también nacidos muertos (1778, 1779, 1785).

Vida posterior 
Después de que su hermano se casara con Guillermina de Prusia y comenzara a tener hijos, la princesa Carolina, cada vez más alejada de la línea sucesoria, se fue a Alemania. Cuando su esposo se desempeñó como gobernador holandés de Maastricht en 1773-1784, a menudo vivía allí con él. Fuera de su corta regencia, nunca se involucró mucho en los asuntos políticos de los Países Bajos y estuvo ocupada con los constantes nacimientos de sus niños.

Pocos meses después de su muerte, su viudo se casó con Bárbara Giessen von Kirchheim, pero poco después murió en 1788.

Derechos de sucesión
En la constitución de 1917 se determinó que los herederos de Carolina podrían ostentar la realeza de los Países Bajos:

Ancestros

Enlaces externos 

 Lista de los descendentes de la casa de Nassau-Weilburg (en inglés).

Princesas de Nassau-Weilburg
Casa de Orange-Nassau
Nacidos en Leeuwarden